Laas (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Laas (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Laas (Tyrol Południowy) – włoska miejscowość w dolinie Vinschgau w Południowym Tyrolu